Сборная Соломоновых Островов по футболу () — представляет государство Соломоновы Острова на международных соревнованиях по футболу. Команда выступает под эгидой Футбольной федерации Соломоновых Островов и является участницей соревнований под эгидой ОФК. Высшее достижение — серебряные медали Кубка наций ОФК 2004 года. В рейтинге ФИФА на 23 декабря 2021 года занимает 141-е место.

Чемпионат мира 
 1930 — 1990 — не принимала участия
 1994 — 2022 — не прошла квалификацию

Кубок наций ОФК 
 1973 — не участвовала
 1980 — 1 раунд
 1996 — полуфинал
 1998 — не прошла квалификацию
 2000 — 3-е место
 2002 — 1 раунд
 2004 — 2-е место
 2008 — не прошла квалификацию
 2012 — 4-е место
 2016 — полуфинал

Примечания

Ссылки 
 Сайт федерации футбола Соломоновых островов
 Сборная Соломоновых островов на сайте ФИФА
 Матчи сборной Соломоновых островов

Соломоновы Острова
 
Сборные Соломоновых Островов